Rue de la Commune, rue du Vieux-Montréal.
 Rue de la Commune, rue de Bruxelles.
 Rue de la Commune, rue de Liège.
 Rue de la Commune, rue de Nantes
 Rue de la Commune, une ancienne rue de Paris devenue rue La Boétie

Commune